Веснянковые  — семейство насекомых из отряда веснянок. Описано более ста видов.

Описание 
В длину эти веснянки могут быть от 8 до 50 мм. Тело у большинства тёмное, с чётким жёлтым рисунком на голове и переднеспинке. Переднеспинка с параллельными боковыми сторонами или даже немного сужена по направлению вперёд. Задние крылья с большим анальным полем и с 4—10 анальными жилками или их ветвями.

Систематика 
В мировой фауне 311 видов из 51 рода.
 подсемейство: Isoperlinae 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подсемейство: Perlodinae 
 триба: Arcynopterygini
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: Diploperlini 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: Perlodini 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 Incertae sedis
 род: 
 род: 
 род: †
 род: †

Примечания 

Веснянки
Семейства насекомых